Blaues Wunder steht für:

Brücken:
 Blaues Wunder (Dresden), eine Elbbrücke in Dresden, Sachsen
 Blaues Wunder (Leipzig), eine ehemalige Fußgängerbrücke in Leipzig, Sachsen (2004 abgerissen)
 eine ehemalige Fußgängerbrücke im Zwickauer Stadtteil Eckersbach, Sachsen (2017 abgerissen)
 eine kombinierte Schienen-/Straßenbrücke von Wolgast nach Usedom, Mecklenburg-Vorpommern, siehe Peenebrücke Wolgast
 eine Eisenbahnbrücke der Bahnstrecke Jüterbog–Röderau über die Schwarze Elster, Sachsen-Anhalt, siehe Eisenbahnbrücke Premsendorf
 eine Straßenbrücke am Bahnhof Ebersbach in Ebersbach-Neugersdorf, siehe Bahnhof Ebersbach (Sachs)

Sonstiges:
 Blaues Wunder (Wächtersbach), eine ehemalige Schlossanlage bei Wächtersbach, Hessen
 Blaues Wunder, ein Triebwagen der Berliner S-Bahn, siehe DR-Baureihe ET 170
 Blaues Wunder, ein von dem österreichisch-irischen Fliegerass Gottfried von Banfield geflogenes blaulackiertes Jagd-Flugboot vom Typ Oeffag H
 Blaues Wunder, ein Buch der britischen Schriftstellerin Esther Freud
 eine bildhafte Figur, insbesondere in der Wendung „ein blaues Wunder erleben“ mit der Bedeutung „eine unvorhergesehene, unangenehme Erfahrung machen“
 den Schaufelradbagger SRs 1500, auch "Blaues Wunder" genannt

Das Blaue Wunder oder Das blaue Wunder steht für:
 Das Blaue Wunder (Theaterstück), Theaterstück
 Das Blaue Wunder (Projekt), ein Umweltprojekt im Kanton Graubünden, Schweiz
 Das blaue Wunder, ein Buch der deutschen Autorin Hertha Vogel-Voll
 Das blaue Wunder, Zeichentrickfilm des deutschen Zeichners Hans Fischerkoesen (Werbefilm für Zigaretten, 1935)
 Das blaue Wunder, ein acht Meter langer Einbaum, mit dem 1973 die Heimholung des Joseph Beuys durchgeführt wurde 
 Das blaue Wunder, ein Film des deutschen Regisseurs Peter Kahane
 Das blaue Wunder, ein nachgebautes Unikat eines Mercedes-Autotransporters, siehe Autotransporter (Lkw)
 Das Blaue Wunder, eine deutsche Reinigungsmarke, die durch ihre blauen Tücher bekannt wurde
 Das Blaue Wunder, ein Hotel in Eibenstock, Sachsen
 den Oguta-See als größten natürlichen Binnensee im nigerianischen Bundesstaat Imo

Siehe auch:

 Blue Wonder Jazzband